Il existe plusieurs liaisons ferroviaires entre Rome et Naples :
 La ligne de Rome à Naples par Cassino ;
 la ligne de Rome à Naples par Formia ;
 la LGV Rome - Naples